Fellhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Fellhauer (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer
 David Eugene Fellhauer (* 1939), US-amerikanischer Priester, Bischof von Victoria in Texas
 Heinz Fellhauer (* 1928), deutscher Jurist und Intendant der Deutschen Welle
 Kim Fellhauer (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Robin Fellhauer (* 1998), deutscher Fußballspieler